Luttenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht P. Luttenberger (* 1946), deutscher Historiker
 Franz Luttenberger (1883–1937), österreichischer Politiker (CSP)
 Hubert Luttenberger (1926–2021),  Motorradrennfahrer
 Peter Luttenberger (* 1972), österreichischer Radrennfahrer
 Michelle Luttenberger (* 1990), österreichische Sängerin, siehe Luttenberger*Klug
 Wolfgang Luttenberger (* 1965), österreichische Brigadier und Kommandant der Luftunterstützung
 Vera Luttenberger (* 1993), österreichische Sängerin, siehe Charlee